Мошковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Мошковка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Мошковка — село в Коростенском районе Житомирской области.